Лос Хасминес има више значења:

 Лос Хасминес (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хасминес (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Хасминес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Хасминес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Хасминес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику